Soundwave est un personnage de l'univers de fiction des Transformers.

 Nom : Soundwave
 Nom québécois : Radar
 Affiliation : Decepticons,Unicron
 Protoform : Decepticon dans G1 et Unicron dans Cybertron
 Arme : Ultra son, musique hypnotisante
 Mode alternatif : magnétophone / lecteur de cassettes, véhicule de communication, vaisseau spatial, satellite
 Taille: 22 pieds en mode Satellite (6,7 m) ; 16 pieds en mode Véhicule Mercedes SLS (4,88 m)

Série animés

Génération 1 
Soundwave est un Decepticon, il est capable, comme Mégatron, d'alterner entre une taille normale pour un poste radio et celle qu'il a en mode robot.

L'une des grandes particularités de Soundwave est aussi de posséder tout un arsenal de mini-cassettes, pouvant chacune se changer en un mini-transformer lui servant d'agent subalterne :
 Laserbeak se transforme en condor aux finitions rouges ;
 Ravage se transforme en panthère ;
 Rumble et Frenzy se transforment en mini-robots humanoïdes ;
 Ratbat se transforme en chauve-souris ;
 Buzzsaw se transforme en condor aux finitions jaunes.

Chaque cassette est capable d'enregistrer des conversations pouvant ensuite être écoutés à la façon de vraies cassettes en passant dans Soundwave ou une autre radio, ce qui permet d'obtenir des informations. 

Soundwave possède aussi une faculté de télépathie fonctionnant sur les humains, utilisée au cours de la série pour extraire la formule antimatière. Apparaissant comme le Decepticon exemplaire, il protège souvent Mégatron contre Starscream.

The Headmasters 
Soundwave apparaît dans Transformers: The Headmasters. Il est exactement le même que dans la génération 1. Dans l'épisode "The Mystery of Planet Master", il se bat contre Blaster. Les deux infligent des blessures mortelles à l'autre. Soundwave explose, et Blaster succombe à ses blessures peu après. Laserbeak rentrera au Quartier général des Decepticons avec la tête de son maître.

Cependant plus tard dans la série, Soundwave est reconstruit grâce à la technologie de la planète Master, il a le même corps qu'avant mais de couleur noire. Il est renommé Soundblaster. Il a le même rôle qu'avant, chef des communications au service de Galvatron.

Animutants 
Dans la série Animutants, qui se déroule dans la préhistoire, Soundwave peut être brièvement aperçu parmi les Décepticons présents dans l'Arche.

Transformers Energon 

Soundwave est l'ingénieur des Decepticons. Son mode transformé ressemble à un Lockheed-Martin F-117A NightHawk (comme sa copie autobot Blaster) Soundwave a deux armes et comme toujours, il est accompagné par Laserbreak (comme sa copie qui accompagne Blaster : Blockrock). Il est l'allié de Sideways et le sauve dans Transformers Cybertron quand il se fait attaquer par les autobots il a été envoyé par Starscream qui voulait la Cyber-clés de la Terre Soundwave et son partenaire mini-con comme toujours Laserbreak combat les autobots. Il est aussi l'allié d'Unicron mais joint Mégatron qui s'est déjà converti en Galvatron même s'il a trahi Unicron, Soundwave a eu l'idée de faire des clones de Sideways pour détruire les autobots ce qui fut la deuxième invasion. Sideways et Soundwave sont les derniers de leur planète, la planète X.

Transformers: Animated 
Soundwave apparaît dans la série Transformers: Animated. Dans cette version, il n'est pas un Transformers créé de façon « naturelle », mais plutôt une création de Mégatron améliorée, dans la même branche que les Dinobots. Ses principales aptitudes se basent sur le son : il est capable de contrôler les machines par sa musique, d'interférer avec les communications des Autobots, et, plus récemment, de générer des attaques soniques en utilisant Laserbeak comme guitare.

Soundwave apparaît pour la première fois dans Son et destruction, où le Professeur Sumdac recherche un cadeau d'anniversaire pour sa fille. Après avoir observé cette dernière, Mégatron remarque qu'elle adore la musique, et propose à Sumdac de concevoir pour elle un jouet robot musical. Sans méfiance comme d'usuel, le professeur accepte, et ainsi naît Soundwave, qui n'est alors qu'un simple robot de taille à peu près humaine et sans pouvoir de transformation.
Sari s'attache vite au robot, et, comme l'espérait Mégatron, en vient à user de sa Clé pour l'améliorer, malgré les recommandations de Bulkhead : en réalité, Mégatron a créé le robot pour évoluer grâce à la Clé, et ainsi se créer un nouveau corps. Mais, contre toute attente, en évoluant, Soundwave acquiert la capacité de contrôler les machines par sa musique.

Soundwave met en péril l'amitié entre Sari et Bulkhead lorsque ce dernier se rend compte que le jouet n'est pas aussi inoffensif qu'on le croit, mais ne parvient pas à en convaincre son entourage.
Toujours contre l'attente de Mégatron, Soundwave évolue peu à peu pour devenir conscient, avec des circuits de plus en plus proches de ceux des Cybertroniens, et développe une mentalité propre, ainsi que l'idée que les machines sont supérieurs aux humains. Ne pouvant plus le contrôler comme avant, Mégatron n'a cependant aucun mal à le convaincre de se joindre aux Decepticons en raison de leur idéologie commune, et le charge de récupérer la Clé. Soundwave fusionne alors avec plusieurs machines, et devient un immense Transformers, capable de se changer en voiture avec des Haut-Parleurs.

Usant de sa musique, il prend le contrôle des machines de Detroit pour déclencher une « Révolution » des machines et capture Sari. Bulkhead cause finalement sa perte en le dupant, faisant croire qu'il adhère à ses idées afin de l'approcher avant de le frapper, détruisant son corps et brisant ainsi son contrôle sur les machines. Cependant, au terme de l'épisode, on peut voir dans les égouts un poste radio marqué du symbole Decepticon s'allumer, suggérant sa survie.

Soundwave revient dans l'épisode Erreur humaine 1/2, où son corps s'est finalement reconstitué après que Powel eut lancé la vente en gamme des jouets Soundwave. Il est également rejoint par deux partenaires : Laserbeak, un oiseau robotique se transformant en guitare électrique, et Ratbat, une chauve-souris robotique se changeant en keytar. 

Glissant un poison dans la boisson des Autobots, Soundwave envoie les héros dans un réalité virtuelle où ils sont humains et où Mégatron, après avoir conquis Cybertron, envahit la Terre. Lorsque les Autobots comprennent qu'ils sont dans une réalité virtuelle, il met tout en œuvre pour les empêcher de s'échapper. Sari le confronte et réussit à le blesser, mais est forcée de fuir lorsqu'il utilise Laserbeak pour la repousser. Il entreprend ensuite de reprogrammer les Autobots pour en faire des Decepticons.

Il y parvient dans Erreur Humaine 2/2, et utilise les jouets Soundwave de Powel pour créer une hypnose contrôlant tous les humains. Lorsqu'il constate que Sari n'est pas affectée du fait de sa nature techno-organique, il tente de la faire éliminer, d'abors par le biais de son père possédé, puis celui des Autobots possédés. Mais Sari lui échappe, et part à la recherche d'aide pour libérer les Autobots. Après avoir vainement demandé l'aide de Grimlock et Swoop, elle réussit à former une équipe d'"Autobots de substitut" à partir du Constructicon Scrapper, du Dinobots Snarl et de l'Autobot Wreck-Gar, et lance une attaque. Après des débuts plutôt médiocres, les Autobots substituts de Sari réussissent à briser peu à peu le contrôle de Soundwave sur les Autobots. Optimus réussit à détruire le corps de Soundwave, le ramenant à sa forme primaire, celle d'une radio-cassette. Sari tente de prendre la Radio, mais Laserbeak s'échappe avec.

Transformers: Prime
Dans cette série, Soundwave est très différent des séries précédentes. Son design est beaucoup plus filiforme et porte un masque recouvrant son visage. Il ne parle que très rarement (voire pas du tout), ayant fait vœu de silence auprès de Mégatron car pour lui, les actions parlent plus que les mots. Son mode alternatif est un drone probablement inspiré du Reaper.

Dans la série, Il est le spécialiste des communications des Decepticons et reste le plus fidèle lieutenant de Mégatron, et est en quelque sorte ses yeux et ses oreilles. Il surveille tout le vaisseau, au cas où certains soldats tenteraient de se rebeller. Pour communiquer, Soundwave se contente généralement de recopier la voix des autres ou par des signaux grâce à son radar. 

Malgré son apparence, il reste un combattant redoutable ayant facilement mis à terre Airachnid, alors qu'elle voulait prendre le contrôle du vaisseau de Mégatron.

Dans toute la série, les seuls mots qu'il prononce sont : "Soundwave supérieur, Autobots inférieurs." Ils les prononcent de sa propre voix quand il est capturé par les Autobots dans l'épisode 10 de la saison 3.

Il est emprisonné dans le final de la saison 3, avec Laserbeak, dans la zone d'ombre par Raf, Miko et Jack durant la bataille finale.

Transformers: Robots in Disguise 

Soundwave revient brièvement dans la série Transformers: Robots in Disguise qui fait suite à Transformers Prime. 

Il revient dans l'épisode 10 de la saison 2, quand Fixit un des autobots de l'équipe de Bumblebee ouvre un portail lui permettant de sortir de sa prison. Mettant rapidement les Autobots hors de combat, il enferme Bumblebee dans la zone d'ombre. Peu après il construit un appareil pour faire venir plus de decepticons sur terre, car Soundwave n'a pas entendu Mégatron comme quoi les Decepticons n'existent plus comme il était enfermé dans la zone d'ombre. Son plan échoue car les Autobots et leurs nouveaux alliés humains réussissent à libérer Bumblebee, à détruire son appareil et à le renvoyer dans la zone d'ombre, suivi peu après par Laserbeak.

Soundwave reviendra dans la Saison 3 de Transformers Robot in Disguise, comme l'antagoniste principal, cherchant à se libérer de la Zone d'Ombre grâce à ses alliés Mini-Cons pour se venger des Autobots.

Transformers : EarthSpark 
Soundwave apparait dans cette nouvelle série en tant que fugitif Decepticon. Autrefois un des plus fervents soldats de Mégatron, il fut particulièrement déçu quand son chef a rejoint les Autobots et l'organisation GHOST, au point qu'il n'hésitera pas à s'en prendre à lui personnellement lors de leurs retrouvailles. Tout comme les séries précédentes, il se bat avec ses mini-cassettes Laserbeak, Frenzy et Ravage.

Films de Transformers 
 Nom : Soundwave
 Faction : Decepticons
 Fonction : Responsable des communications Decepticons, coordinateur des troupes au sol.
 Forme alternatives : Satellite et jet cybertroniens (dans Transformers 2 : la Revanche) et Mercedes-Benz SLS AMG grise (dans Transformers: la Face cachée de la Lune)
 Armes : Pistolet-blaster sonique, générateur de virus informatique
 Partenaires déployés : Frenzy (confié à Barricade dans Transformers), Ravage (dans Transformers 2 : la Revanche) et Laserbeak (dans Transformers: la Face cachée de la Lune)
 Tué par : Bumblebee dans Transformers: la Face cachée de la Lune

L'apparition de Soundwave dans les films a fait débat, les scénaristes voulant éviter de retenir le changement de taille par souci de réalisme, ce qui empêchait de retenir son mode poste radio. Il fut d'abord suggéré de le faire se transformer en hélicoptère, mais ce rôle revint finalement à Blackout. Il fut ensuite envisagé de le faire se changer en poste radio et de le faire assumer le rôle d'espion, mais il fut finalement décidé d'utiliser Frenzy pour ça. L'apparition de Soundwave fut donc reportée au second film, afin de prendre le temps de mieux le développer.

Transformers 2 : la Revanche 
Soundwave apparaît dans Transformers 2 : la Revanche. Agent de communication des Decepticons, il coordonne les actions des Decepticons depuis l'espace et pirate le Réseau humain. Soundwave est présenté comme un Triple-changeur, capable de se transformer à la fois en jet cybertronien et en satellite cybertronien, mais il reste sous forme satellite pendant tout le film (bien que le jouet possède bien les trois formes). Comme dans Génération 1, il utilise Ravage pour partenaire. Il a aussi une légère ressemblance à Barricade.

Soundwave apparaît pour la première fois au début du film, dans l'espace, d'où il effectue diverses actions. On le voit entre autres ordonner à Wheelie de suivre Mikaela, pirater un Satellite pour localiser un fragment de AllSpark et le corps de Mégatron et envoyer Ravage sur Terre subtiliser le fragment. A une scène comique, il téléphone à la mère de Sam pour lui demander où est son fils, ce qui la conduit à le prendre pour « un pervers qui souffle au téléphone ». Il transmet également l'ordre d'assaut de Mégatron à tous les Decepticons vers la fin, et localise Sam Witwicky en Égypte. Il est le seul Decepticon qu'on ne voit jamais au combat, et, en conséquence, l'un des quelques-uns qui survivent, laissant supposer un possible retour pour le troisième opus.

Transformers 3 : La Face cachée de la Lune 
Soundwave est de retour dans Transformers 3, il apparait pour la première fois en Afrique du Sud sous la forme d'un nouveau véhicule terrestre et opère avec Laserbeak. Dans le jeu vidéo servant de présumé au film, il avait atterrit sur Terre afin d’infiltrer et détruire une base Autobot. Son apparence est radicalement différente de celle introduite dans G1, avec l’absence de sa voix robotique et un mode alternatif totalement différent. Il se fait également passer pour le véhicule personnel de Carly, afin de l'espionner en plus de Sam.  

On apprend qu'il surveillait la Terre depuis les années soixante et qu'il a collaboré avec des humains, (depuis le crash de l'Arche qu'il signale à Megatron) précisément avec Gould. Après que les Autobots eurent découvert le site du crash de l'Arche, Soudwave envoya Laserbeak tuer les collaborateurs humains (hormis Gould) pour éviter que ceux-ci ne dévoilent leur complot. Lorsque Sam et Carly découvrent que Dylan Gould travaillait pour les Decepticon, ils essayent de s'échapper mais Soundwave capture Carly est menace de la tuer, Sam est contraint de faire un accord avec Dylan Gould, il avait pour but de découvrir les plans des Autobots. Il réapparaîtra pendant la bataille de Chicago où, avec Barricade et les Protoforms, il prendra les Autobots Dino, Bumblebee, Ratchet et Q en otage. Lorsque Dylan Gould demande que les Decepticons ne fasse pas de prisonnier, il rétorque : « Logique. Pas de prisonniers, que des trophées… ». Après avoir tués Wheeljack, ils s'en prendront à l'Autobot Bumblebee mais avant de l’exécuter avec son pistolet blaster sonique, ils seront distraits par Wheelie et Brains qui provoqueront le crash d'un vaisseau decepticon. Bumblebee en profitera alors pour tuer Soundwave en lui introduisant son canon dans le torse et en lui explosant la tête.

Transformers 4 : L'Âge de l'extinction 

Après la bataille de Chicago, le corps de Soundwave a ensuite été amené à l'entreprise KSI pour permettre aux scientifiques de construire leurs propres Transformers car nous pouvons voir de nouveaux Decepticons inspiré de lui tel que Junkheap, les Traxes et les KSI Bosses.

Soundwave fait aussi une petite apparition, sur une carte de jeu, lors d'une réunion de Vent de Cimetière.

Transformers : The Last Knight 
Il est mentionné par Wembley au moment où elle se fait kidnapper par Hot Rod.

On peut également remarquer que Nitro Zeus (inspiré de KSI Bosses et Shockwave) a un corps rappelant vaguement celui de Soundwave ainsi que de Starscream, Sideways et Sideswipe.

Bumblebee 
Soundwave célèbre son retour dans le spin-off de Bumblebee. Ici, son look est totalement différent de ceux de la saga originale et se rapproche de celui de Génération 1 : il est de couleurs bleues et blanches, s'exprime d'une voix robotique monotone et fait équipe avec son partenaire Decepticon Ravage. 

Il apparaît uniquement dans la scène d'introduction où il dirige avec Shockwave l'armée de Decepticons (sous entendant qu'il ait pris temporairement le titre de leader Decepticon). Shockwave ordonne à Starscream et deux autres Decepticons la destruction de la plateforme de lancement, conçue pour aider les Autobots à quitter Cybertron pour l'espace. Plus tard, Optimus Prime provoque une diversion afin d'aider les Autobots à s'échapper. Peu après, Soundwave intervient et libère Ravage de son torse. Ce dernier renverse Optimus, puis les Decepticons en profite pour l'encercler.

Notes et références

Notes

Références 
 

Decepticons
Personnage lié à Unicron
Triple-Changeur